Ва́джра (, «молния») — оружие бога Индры — скипетр-трезубец. См. также Дордже.
 Ва́джра (, «алмаз») — санскритское слово, часто используемое в буддийских священных текстах, и в названиях сутр (напр. Ваджраччхедика Праджняпарамита Сутра — Алмазная Сутра Совершенной Мудрости).